Залізнення — вид металізації
 Залізнення — втирання цементу

Посилання